Autreville (Aisne)
 Autreville (Vosges)
 Autreville-sur-la-Renne
 Autreville-sur-Moselle
 Autréville-Saint-Lambert